Bloodline (televisieserie), televisieserie uit 2015 van Netflix
 Bloodline (CSI: Miami), aflevering uit CSI: Miami
 Bloodline (ER), aflevering uit ER
 Bloodline (Fringe), aflevering uit Fringe
 Bloodline (1979), film uit 1979
 Bloodline (2008), film uit 2008
 bloodline (2011), film uit 2011
 Bloodline (2018), film uit 2018

Zie ook 
 Bloodlines (doorverwijspagina)